Jan Vercammen (schrijver), Vlaams dichter en jeugdschrijver (1906 - 1984)
 Jan Vercammen (politicus), arts en N-VA-politicus
 Jan Vercammen (zeilwagenrijder), Belgisch zeilwagenrijder